Catalina de Rusia puede referirse a:
Catalina I de Rusia,  Zarina de Rusia.
Catalina II de Rusia "la Grande", Zarina de Rusia.
Catalina Pávlovna Románova, hija del Zar de Rusia y reina consorte de Württemberg.